Weski ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Weski (1946–1986), deutsche Klassische Archäologin
 Oskar Weski (1879–1952), deutscher Arzt und Zahnarzt